Christian Eichner – calciatore tedesco
 Ernst Eichner – compositore e fagottista tedesco